Naselja u Sloveniji
 Dražen Vrh (Sveta Ana, Slovenija), naselje u općini Sveta Ana
 Dražen Vrh (Šentilj, Slovenija), naselje u općini Šentilj